Johann Böse ist der Name folgender Personen:

* Johann Böse (Fabrikant) (1739–1804), deutscher Zuckerfabrikant
 Johann Carl Böse (1802–1870), deutscher Jurist und Politiker, Senator in Lübeck
 Johann Georg Böse (1662–1700), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Johannes Boese